Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2018 відбулися 9 серпня.

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

400 метрів вільним стилем (жінки)